

Plaatsen

Plaatsen buiten de Verenigde Staten 
 Hamilton (Bermuda), de hoofdstad van Bermuda
 Hamilton (parish), een parish van Bermuda
 Hamilton (Nieuw-Zeeland), een stad in Nieuw-Zeeland
 Hamilton (Schotland), een stad in Schotland
 Hamilton (Suriname), een plaats in het district Coronie
 Hamilton (Victoria), een plaats in de Australische deelstaat Victoria
 Hamilton (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Hamilton (Zuid-Australië), een plaats in de Australische deelstaat Zuid-Australië
 Hamilton (Ontario), een plaats in Canada
 Hamiltoneiland, een eiland aan de oostkust van Australië

Plaatsen in de Verenigde Staten

Personen 
 Alexander Hamilton, Amerikaans staatsman
 Alice Hamilton, Amerikaans patholoog en wetenschappelijk onderzoekster
 Andy Hamilton, Engels darter
 David Hamilton, Engels fotograaf
 Duncan Hamilton, Engels Formule 1-coureur
 Emma Hamilton, maîtresse van Lord Nelson
 Geert Jan Hamilton, griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 Guy Hamilton, Brits filmregisseur
 Henriëtte Hamilton-Falise, Nederlands kunstschilderes
 Jeff Hamilton, Amerikaans jazzmusicus
 Lewis Hamilton, Engels Formule 1-coureur
 Linda Hamilton, Amerikaans actrice
 Mary Hamilton, hofdame van Catharina I van Rusland
 Mary Victoria Hamilton, de eerste vrouw van prins Albert I van Monaco
 Natasha Hamilton, Brits zangeres
 Paula Hamilton, Brits model
 Peter F. Hamilton, Brits sciencefictionschrijver
 Richard Hamilton (acteur) (1920–2004), Amerikaans acteur
 Richard Hamilton (kunstenaar) (1922–2011), Brits popartkunstenaar
 Richard Hamilton (basketballer) (1978), Amerikaans basketballer
 Richard S. Hamilton (1943), Amerikaans wiskundige
 Tyler Hamilton, Amerikaans wielrenner
 William Hamilton (1783), (1783–1856), Iers arts en botanicus
 William Hamilton (diplomaat) (1730–1803), Brits ambassadeur in het koninkrijk Napels
 William Donald Hamilton, Brits bioloog
 William Rowan Hamilton, Iers wis- en natuurkundige uit de 19e eeuw

Overig 
 Hamilton (geslacht), een Brits adellijk geslacht
 Hamilton (horloge), een Amerikaans horlogemerk
 Hamilton (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Hamilton (vliegtuigfabriek)
 Hamilton (musical), een musical over Alexander Hamilton
 Hamilton (televisieserie), een Zweedse/Duitse/Litouwse televisieserie uit 2020
 Hamilton (film uit 1998), een Zweedse film uit 1998
 Hamilton (film uit 2020), een Amerikaanse film uit 2020
 Hamiltonfunctie, een begrip uit de theoretische natuurkunde
 Hamiltonoperator, een begrip uit de theoretische natuurkunde

Zie ook 
 Hamilton County (doorverwijspagina)